Абзак ():

 Абзак — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Абзак — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда